Hr.Ms. Zwaardvisch (1943), een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse.
 Hr.Ms. Zwaardvis (1972), een Nederlandse onderzeeboot van de Zwaardvis-klasse.